Oleńka – zdrobnienie od imienia Aleksandra
 Oleńka – fikcyjna postać z powieści Potop
 Oleńka – pluton żeński batalionu Zośka
 IC Oleńka – pociąg pospieszny PKP Intercity

Zobacz też 

 Aleksandra Grzeszczak (pseudonim Oleńka)
 Aleksandra Kujałowicz (pseudonim Oleńka)